

Примечания